La parola pressurizzazione si riferisce a una tecnica mirata a mantenere la pressione dell'aria in un ambiente isolato, o parzialmente isolato, uguale alla normale pressione atmosferica. In particolare:

 Pressurizzazione – In aeronautica e astronautica, la tecnica che garantisce il mantenimento di una pressione atmosferica adatta al comfort di equipaggio e passeggeri a bordo di un aeroplano all'interno di navette spaziali.
 Pressurizzazione – In campo nautico, la tecnica che garantisce la conservazione di un'atmosfera adatta al comfort di equipaggio e passeggeri a bordo di un sommergibile o di un sottomarino.